Евровидение 2010 — пятидесятый конкурс для Швеции, начиная с их дебюта в 1958 году.

В общей сложности, для участия в Мелодифестивалене-2010 было представлено 2860 записей, из них 246 — для веб-отбора, 2614 — для основного отбора. 14 октября шведский телеканал SVT опубликовал список из 27 отобранных песен и их авторов для широкой публики. В тот же день телекомпания опубликовала полный список песен-участников веб-отбора — песни можно было прослушать и отдать свой голос на сайте SVT. На Евровидении в Осло Швеция не прошла в финал, заняв одиннадцатое место в полуфинале.

Мелодифестивален 2010

Формат 
Формат проведения Мелодифестивалена-2010 схож с предыдущим годом — четыре полуфинала, второй шанс и финал. Первый полуфинал прошёл 6 февраля в Эрншёльдсвике, второй полуфинал — 13 февраля в Сандвикене, третий полуфинал — 20 февраля в Гётеборге, четвёртый полуфинал — 27 февраля в Мальмё. Второй шанс был проведён 6 марта в Эребру. Финал прошёл 13 марта. Местом проведения был запланирован Гётеборг, однако, этому помешало проведение хоккейного матча. Поэтому финал, уже в девятый раз подряд, был проведён в Стокгольме.

Как и в 2009 году, на сцене было разрешено появление максимум восьми человек, все они должны были быть старше шестнадцати лет (однако, в соответствии с правилами Евровидения, на самом конкурсе разрешено появление только шести человек одновременно). Главный исполнитель или исполнители должны были исполнять песню вживую, но бэк-вокал мог быть записан заранее.

В системе голосования были произведены существенные изменения. Песня, занявшая первое место, проходила в финал, остальные песни участвовали во втором туре голосования. Песня, занявшая во втором туре первое место, проходила в финал, песни, занявшие во втором туре второе и третье места, проходили во Второй шанс. В финале одиннадцать региональных шведских жюри, которых мы могли видеть в предыдущих конкурсах, были упразднены и заменены новыми: пять жюри из Швеции и шесть жюри из других европейских стран, участвующих в Евровидении.

Ведущие конкурса 
Ведущими конкурса в 2010 стали: шведская телеведущая, актриса и комик Кристин Мельтцер, певец и двукратный участник Мелодифестивалена Монс Зелмерлёв и актёр Дольф Лундгрен.

Песни 
Тридцать две песни соревновались в Мелодифестивалене 2010. Двадцать семь из них были отобраны в открытом конкурсе. Четыре песни (так называемые «джокеры») были выбраны SVT, финальная песня была выбрана через веб-отбор.

«Джокеры» 
Первая песня была объявлена 3 ноября 2009 года: Дарин был выбран SVT для участия в конкурсе с песней «You're out of my life». 16 ноября 2009 года был объявлен второй «джокер» — Салем аль Факир с песней «Keep on walking», написанной им самим. Третий «джокер» был объявлен 3 декабря 2009 года: им стал Петер Йобак с песней «Hollow». Четвёртый и последний «джокер» SVT был объявлен 7 января 2010 года: певица Паулин с песней «Sucker for love».

Веб-отбор 
Первый веб-отбор Мелодифестивалена проходил с сентября по ноябрь 2009 года. Это позволило новым многообещающим талантам попасть на конкурс, так как обычный отбор музыкантам-любителям пройти удавалось редко. Музыканты, не имеющие контракта ни с одной из звукозаписывающих компаний, могли опубликовать свои песни на сайте SVT с 21 сентября по 4 октября 2009 года. Всего таких песен оказалось 246; после дисквалификации тех песен, которые не соответствовали правилам, для участия в веб-отборе были утверждены 180. 14 октября — открыто SMS-голосование среди всех утвержденных песен. 21 октября — сто записей прошли в следующий тур. 28 октября — пятьдесят записей прошли в следующий тур. С 4 по 12 ноября каждый день выбывала одна песня. 12 ноября в эфире новостей SVT Gomorron Sverige была объявлена песня-победитель: ей оказалась песня «Come and get me now» в исполнении дуэта «MiSt».

Дисквалифицированные песни 
14 октября 2009 года SVT опубликовал список из 27 песен, отобранных жюри из 2614 заявок. Однако, 15 октября было объявлено, что песня «Never heard of him» дисквалифицирована после её появления на странице MySpace, принадлежащей одному из авторов. 20 октября «Never heard of him» была заменена на «You're making me hot-hot-hot».

Также, 27 ноября 2009 года была дисквалифицирована песня «Åt helvete för sent». Её заменой стала песня «The Saviour».

Полуфиналы 
Полуфиналы в 2010 году проходили в Эрншёльдсвике, Сандвикене, Гётеборге и Мальмё. 30 ноября SVT объявила имена участников, соревнующихся в первом и втором полуфиналах. 7 декабря были объявлены имена участников, соревнующихся в третьем и четвёртом полуфиналах. Порядок выступления в полуфиналах был объявлен 8 января. Ула Свенссон открыл конкурс в первом полуфинале, выступление Петера Йобака в четвёртом полуфинале стало завершающим.

Первый полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 6 февраля в Эрншёльдсвике, в Fjällräven Center.

Второй полуфинал 
Второй полуфинал состоялся 13 февраля в Сандвикене, в Göransson Arena.

Третий полуфинал 
Третий полуфинал состоялся 20 февраля в Гётеборге, в Scandinavium.

Четвёртый полуфинал 
Четвёртый полуфинал состоялся 27 февраля в Мальмё, в Malmö Arena.

Второй шанс 
Второй шанс состоялся 6 марта в Эребру, в Conventum Arena.

{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em auto 1em auto;"
| height=6|
| align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|Раунд 1
| colspan="2"|
| align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|Раунд 2
| colspan="2"|
| align="center" colspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|Финальная дуэль
|-
| height=6|
| width=275| 
| width=50| 
| width=20| 
| width=25| 
| width=275| 
| width=50| 
| width=20| 
| width=25| 
| width=250| 
| width=50| 
|-
| height=6|
| colspan="2" rowspan="2"| 
| rowspan="4" style="border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
| rowspan="7" style="border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="3"|
| rowspan="7" style="border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
| rowspan="13" style="border-width:0 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="9"|
|-
| height=6| 
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" | Pain of Salvation - «Road Salt»
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center"| 52 570
|-
| height=6|
| colspan="2" rowspan="2"| 
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="gold"| Pernilla Wahlgren - «Jag vill om du vågar»
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center" bgcolor="gold"| 62 677
| rowspan="6" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="gold"| Pernilla Wahlgren - «Jag vill om du vågar»
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center" bgcolor="gold"| 79 693
|-
| height=6|
| colspan="2" rowspan="2"| 
|-
| height=6|
| rowspan="12" style="border-width:2px 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" | Crucified Barbara - «Heaven or Hell»
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center"| 74 933
| rowspan="12" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" | Pauline - «Sucker For Love»
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center" | 50 111
|-
| height=6|
| colspan="2" rowspan="8"|
| colspan="2" rowspan="2"| 
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="gold"| Crucified Barbara - «Heaven or Hell»
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center" bgcolor="gold"| 54 139| rowspan="6" style="border-width:2px 0 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="gold"| Pernilla Wahlgren - «Jag vill om du vågar»|-
| height=6|
| colspan="2" rowspan="2"| 
|-
| height=6|
| rowspan="11" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="gold"| Jessica Andersson - «I did it for love»|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="gold"| Kalle Moraeus & Orsa Spelmän - «Underbart»| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center" bgcolor="gold"| 81 619|-
| height=6|
| colspan="2" rowspan="2"| 
| colspan="2" rowspan="9"|
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" | NEO - «Human Frontier»
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center" | 50 700
| rowspan="6" style="border-width:2px 3px 1px 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" | Kalle Moraeus & Orsa Spelmän - «Underbart»
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center"| 90 050
|-
| height=6|
| colspan="2" rowspan="2"| 
|-
| height=6|
| rowspan="5" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="gold"| Jessica Andersson - «I did it for love»| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center" bgcolor="gold"| 93 447| rowspan="5" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" | Alcazar - «Headlines»
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center"| 68 618
|-
| height=6|
| colspan="2" rowspan="3"|
|-
| height=6|
| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="gold"| Jessica Andersson - «I did it for love»| rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" align="center" bgcolor="gold"| 94 623'| rowspan="2" style="border-width:2px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| 
|-
| height=6|
|}

 Финал 
Финал Мелодифестивалена состоялся 13 марта в Стокгольме, в Globe Arena''. В финале участвовало десять песен — по две из каждого из четырёх полуфиналов и две из Второго шанса. Победителя определяло SMS-голосование и голосование профессионального жюри.

Евровидение 
На Евровидении Швеция выступала во втором полуфинале. По результатам жеребьёвки, Анна Бергендаль получила шестой номер выступления, после участника от Швейцарии и перед участницей от Азербайджана. В полуфинале Анна набрала 62 балла и заняла 11 место. Впервые с момента введения полуфиналов в 2004 году Швеция не смогла пройти в финал.

Несмотря на это, в финале Швеция голосовала наряду со всеми остальными странами-участницами. Результаты шведского голосования объявлял бронзовый призёр Мелодифестивалена Эрик Сааде.

Голоса за Швецию во втором полуфинале

Голоса Швеции во втором полуфинале

Голоса Швеции в финале

Примечания 

Страны на «Евровидении-2010»